Демарто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Демарто, Гийом Жан (1917—2012) — католический прелат, епископ Банджармасина.
 Демарто, Этьен (1873—1905) — канадский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Демарто, Жиль (1729—1776) — французский художник-гравёр.